Balain bzw. Balaïn ist der Familienname folgender Personen:

 Blanche Balain (1913–2003), französische Schriftstellerin
 Mathieu-Victor Balaïn (1828–1905), französischer Geistlicher, Erzbischof von Auch